bivaly: a háziasított vízibivaly, azaz házibivaly köznapi neve
bivalyok: a Bubalus (ázsiai bivalyok) és Syncerus (kafferbivaly) nemekbe tartozó tulkok, azaz tülkösszarvú párosujjú patások általában